Drooglegging (alcoholverbod), een verbod op alcoholische drank. Het bekendst is de "prohibition", de periode waarin alcohol verboden was in de Verenigde Staten (1919 - 1933)
 Drooglegging (waterbeheer), het verschil in hoogte tussen de polderpeil en het maaiveld
 Een droogmakerij of polder